Johannes Aurifaber – (1519-1575) chiamato a volte anche con l'appellativo di Vimariensis, teologo luterano, curatore dei Discorsi a tavola di Lutero e di altre raccolte di scritti del riformatore tedesco, latinizzazione di Johann Goldschmid
 Johannes Aurifaber – (1517-1568) chiamato a volte anche con l'appellativo di Vratislaviensis, teologo luterano, professore di teologia e parroco a Rostock, autore della Costituzione della Chiesa del Meclemburgo, professore a Königsberg e presidente della diocesi della Sambia, latinizzazione di Johann Goldschmid